Nikolai Klado ist der Name folgender Personen:
* Nikolai Lawrentjewitsch Klado (1862–1919), russischer Admiral, Marinehistoriker und -theoretiker
 Nikolai Nikolajewitsch Klado (1909–1990), russischer Regisseur, Drehbuchautor und Kinokritiker